Trinkwasserspeicher steht für:

 Wasserbehälter (Wasserwirtschaft), ein Hoch- oder Tiefbauwerk für die Wasserversorgung
 Trinkwassertalsperre, ein Speichersee für die Wasserversorgung